Tadeusz Zakrzewski (zm. 1784) – kasztelan krzywiński, sędzia ziemski poznański
 Tadeusz Michał Zakrzewski (1877-1927) – adwokat, autor tekstów kabaretowych
 Tadeusz Paweł Zakrzewski (1883-1961) – biskup płocki
 Tadeusz Zakrzewski (1893–1966) – podpułkownik dyplomowany piechoty, attaché wojskowy w Bukareszcie
 Tadeusz Zakrzewski (1922–2014) – badacz dziejów Torunia